

Musica 
 Back Home – album di Merle Travis del 1957
 Back Home – album di Chuck Berry del 1970
 Back Home – album dei Bearfoot Bluegrass del 2003
 Back Home – album dei Caedmon's Call 2003
 Back Home – album di Eric Clapton del 2005
 Back Home – album dei Westlife del 2007
 Back Home Tour – tour del 2008 dei Westlife per promuovere l'omonimo album
 Back Home – album di MadMan del 2018
Back Home – album di Trey Songz del 2020

Altro 
Back Home – romanzo di Michelle Magorian del 1984
Back Home – film televisivo del 1989
Back Home – film del 2001 basato sull'omonimo romanzo